Zum Roten Ochsen steht für folgende Gasthäuser:

 Haus zum Roten Ochsen in Erfurt
 Gasthof „Zum Roten Ochsen“ (Grombach), einem Stadtteil von Bad Rappenau
 Gasthaus Zum Roten Ochsen (Heidelberg)
 Gasthof Roter Ochse (Nördlingen)

Siehe auch: 
Brauhaus Im Roten Ochsen
Roter Ochse